Live at the BBC (ou At the BBC) é o nome de uma série de coletâneas musicais gravada por diferentes artistas através da BBC. Ao longo dos anos, a BBC tem gravado performances musicais ao vivo de bandas e músicos. Muitas vezes, estes têm sido lançados pelas bandas como parte de sua discografia oficial. O título Live at the BBC pode remeter aos seguintes álbuns:

 Live at the BBC (The Beatles)
 Live at the BBC (Dire Straits)
 Live at the BBC (Electric Light Orchestra)
 Live at the BBC (Fairport Convention)
 Live at the BBC (Fleetwood Mac)
 Live at the BBC (Shed Seven)

Álbuns intitulados At the BBC

 At the BBC, álbum de Paradise Lost
 The Jam at the BBC
 Soft Cell at the BBC
 Pixies at the BBC

Álbuns intitulados BBC Sessions/The BBC Sessions

 BBC Sessions (Cocteau Twins)
 BBC Sessions (Cream)
 BBC Sessions (Rory Gallagher)
 BBC Sessions (The Jimi Hendrix Experience)
 BBC Sessions (Led Zeppelin)
 BBC Sessions (Saxon)
 BBC Sessions (The Specials)
 BBC Sessions (Tindersticks)
 BBC Sessions (Loudon Wainwright III)
 BBC Sessions (The Who)
 BBC Sessions (The Yardbirds)
 The BBC Sessions (Belle and Sebastian)
 The BBC Sessions (Texas)

Álbuns intitulados Radio 1 Sessions

 Radio 1 Sessions, álbum de Generation X
 Radio 1 Sessions, álbum de Big Country
 The Radio One Sessions, álbum de The Damned

 Outros títulos
 BBC Live & In-Session, álbum do Motörhead
 The BBC Archives, álbum do Iron Maiden
 Bubbling Up -- BBC Sessions, álbum de The Primitives
 Bowie at the Beeb, álbum de David Bowie
 Swing the Heartache: The BBC Sessions, álbum de Bauhaus
 BBC in Session, álbum de The La's
 ''BBC Live: One Hundred Punks, álbum de Generation X

Desambiguação